Ранчо ла Пурисима има више значења:

 Ранчо ла Пурисима (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Пурисима (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Пурисима (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Пурисима (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Пурисима (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику